Армоа може да се односи на:

 Армоа (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Армоа (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје